Ахиллейон может означать:
 Ахиллион — дворец XIX века на острове Керкире в Греции.
 Ахиллейон (Фессалия) — археологический памятник эпохи раннего неолита в Фессалии в Греции.